Glyphyalinia praecox är en snäckart som först beskrevs av H. B. Baker 1930.  Glyphyalinia praecox ingår i släktet Glyphyalinia och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
praecox